Эми́лио Дие́на (; 26 июня 1860, Модена — 9 октября 1941, Рим) — итальянский филателист, специализировавшийся в области почтовых марок Италии и опубликовавший значительное число исследований на эту тему. Многие считают его «величайшим филателистом Италии». Основатель филателистической династии и основоположник систематического метода исследований в филателии.

Вклад в филателию

Коллекционирование 
Интересы Э. Диены в области коллекционирования концентрировались на ранней итальянской филателии. Он собирал и изучал классические и редкие почтовые марки, а также занимался изучением истории почты Италии и итальянских государств, выпускавших собственные почтовые марки до объединения Италии в XIX веке.

Филателистическая деятельность 
Диена часто выступал в роли эксперта по вопросам, связанным с редкими итальянскими почтовыми марками, и входил в состав жюри многих международных филателистических выставок.

Филателистическая литература 
Эмилио Диена собрал крупную библиотеку литературы по филателии Италии, которую до сих пор хранит и поддерживает его семья в Риме. Помимо проведения филателистической экспертизы редких марок классического периода, он написал много работ по этой теме.

, , Сицилии (1904), Пармы (1913) и  (1932).

Почётные звания и награды 
Э. Диена был удостоен чести войти в число филателистов, первыми поставивших свою подпись в «Списке выдающихся филателистов» в 1921 году. Он также получил медаль Линденберга в первый год её существования (в 1906 году), был награждён медалью Таплинга (Tapling Medal) в 1929 году и медалью Кроуфорда в 1934 году за свою книгу .

В связи с 70-летием Эмилио Диены в итальянском журнале «Филателистический курьер» была напечатана передовица, в которой отмечались его заслуги в развитии итальянской филателии:
«В течение всей Вашей безукоризненной и честной жизни мы радуемся с Вами плодотворному труду добра и доблести, который позволил Италии благодаря Вам, Вам одному, быть достойно явленной миру даже в столь скромнейшей области. Вы посвятили всю Вашу жизнь этому увлечению и принесли нам ещё большее благо…»

В 2006 году Э. Диена был посмертно избран в Зал славы Американского филателистического общества.

Наследие и память 
Семья Диены продолжила его работу в области итальянской филателии. В 2001 году внук Эмилио Диены, , был включён в Зал славы Американского филателистического общества.

В 1968 году выходила серия из восьми марок Лихтенштейна в честь великих филателистов, на одной из которых был запечатлён Э. Диена. .

Избранные труды 
Эмилио Диене принадлежат следующие основные труды по итальянской филателии:
 
 
 Catalogo storico descrittivo dei francobolli d’Italia. — Genova, 1923. [Исторический описательный каталог почтовых марок Италии.]

См. также

Примечания

Литература 
 
 Diena // Il francobollo e la posta dall’a alla z. Dizionario di filatelia e storia postale / F. Filanci. — Cronaca filatelica. — 1997. — Settembre-ottobre.

Ссылки 

 
 
 

История почты Италии
Лауреаты Списка выдающихся филателистов